Paulista oder Paulistas bezeichnet:

 mit paulista einen Einwohner des brasilianischen Bundesstaats São Paulo, im Unterschied zu paulistano als Bezeichnung der Einwohner der Stadt São Paulo

Geografie in Brasilien
 Paulista, eine Großstadt im Bundesstaat Pernambuco, paulistense
 Paulista (Paraíba), eine Stadt im Bundesstaat Paraíba, paulistense
 Paulista (Minas Gerais), eine Kleinstadt im Bundesstaat Minas Gerais, paulistano

 Alta Paulista, eine Region im Westen von São Paulo (Bundesstaat)

 Colônia Paulista, ein heutiges Bairro von São Paulo und ehemalige deutsche lutheranische Kolonie

mehrere Straßen
 Avenida Paulista in der Stadt São Paulo
 Avenida Paulista (Paulínia) in der Stadt Paulínia

Sportvereine
 Paulista Futebol Clube, Jundiaí
 Paulista Esporte Clube, São Carlos
 Paulista Futebol Clube (Araraquara), Araraquara
 Paulista Futebol Clube (Nhandeara), Nhandeara
 Clube Atlético Paulista, São Paulo
 Cotia Futebol Clube, Cotia
 Clube Atlético Paulista (Suzano), Suzano

 Estádio do Paulista, São Carlos
 Campeonato Paulista de Futebol
 Liga Paulista de Futsal

Personen
 Lucas Paulista (Fußballspieler, 1996) (* 1996), brasilianisch-argentinischer Fußballspieler
 Juninho Paulista, brasilianischer Fußballspieler
 Evandro Paulista, brasilianischer Fußballspieler
 Marcelinho Paulista, brasilianischer Fußballspieler

Sonstiges
 Companhia Paulista de Estradas de Ferro, ehemalige Eisenbahngesellschaft mit Sitz in Jundiaí
 Funk Paulista, eine Musikrichtung
 O Paulista, eine ehemalige Zeitschrift aus dem Jahr 1823